Карнаухово — название населённых пунктов в России:

 Карнаухово — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Карнаухово — село в Шацком районе Рязанской области.
 Карнаухово — деревня в Кривошеинском районе Томской области.
 Карнаухово — деревня в Заборьинском сельском поселении Берёзовского района Пермского края.
 Карнаухово — деревня в Берёзовском сельском поселении Берёзовского района Пермского края.

См. также 
 Карнаухов
 Карнауховский